Leopold Fleischhacker ist der Name folgender Personen:

* Leopold Fleischhacker (Bildhauer) (1882–1946), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Leopold Fleischhacker (Politiker) (1891–1960), österreichischer Politiker